Премьер-министр Афганистана — глава правительства в Афганистане.

История 
В Исламской Республике Афганистан официальной должности премьер-министра не существовало. При этом в 2014 году для преодоления политического кризиса после президентских выборов было образовано Правительство Национального единства, в котором президентом страны стал Ашраф Гани, а главой правительства Абдулла Абдулла.

С 7 сентября 2021 года должность официально занимает мулла Хасан Ахунд как премьер-министр Исламского Эмирата Афганистан.

Главы правительства

Королевство Афганистан

Республика Афганистан

Демократическая Республика Афганистан

Исламское Государство Афганистан

Исламский Эмират Афганистан

Северный Альянс

Исламская Республика Афганистан

Исламский Эмират Афганистан

Примечания

Ссылки 
 Афганистан (Afghanistan) 

Афганистан
Списки:Афганистан